Kosic (auch Kosić und Košić) ist der Familienname von:

 Aleksandar Košić (* 1972), serbischer Eishockeyspieler
 Bojan Kosić (* 1990), montenegrinischer Skirennläufer
 Branko Kosic (* 1983), liechtensteinischer Poolbillardspieler
 Dragan Kosić (* 1970), montenegrinischer Schachspieler und -trainer
 Vlado Košić (* 1959), kroatischer Geistlicher, Bischof von Sisak